Битва при Коронее (447 до н. э.) во время Первой (Малой) Пелопоннесской войны
 Битва при Коронее (394 до н. э.) во время Коринфской войны